Софьян Ханни́ (, ; род. 29 декабря 1990, Иври-сюр-Сен, Франция) — алжирский и французский футболист, полузащитник клуба «Аль-Ахли». Выступал за сборную Алжира.

Биография 
Ханни родился во Франции в семье алжирских эмигрантов. Он рос в пригороде Парижа Витри-сюр-Сен вместе с Седриком Бакамбу. С Бакамбу они занимались в одной местной команде.

Клубная карьера 

Софьян Ханни — воспитанник клубов «Иври», «Булонь-Бийанкур» и «Нант». 1 декабря 2009 года в матче против «Седана» дебютировал в Лиге 2, в составе последнего, заменив во втором тайме Вильяма Ванкёра, однако в составе так и не закрепился.

Летом 2011 года контракт с «канарейками» закончился и Софиан на правах свободного агента присоединился к турецкому «Кайсери Эрджиесспор». 10 сентября в матче против «Буджаспора» он дебютировал в Первой турецкой лиге. 25 сентября в поединке против «Карталспора» Ханни сделал «дубль», забив свои первые голы за «Кайсери Эрджиесспор». В своём дебютном сезоне Софиан забил 11 мячей и стал лучшим бомбардиром команды. В 2013 году он помог клубу выйти в элиту.

Летом того же года Ханни перешёл в «Османлыспор». 14 сентября в матче против «Тавшани Ливнитспора» дебютировал за новую команду. 18 сентября в поединке против «Фетхиеспора» забил свой первый гол за «Османлыспор». После успешного сезона за «Османлыспор» на Ханни начали обращать внимание из-за рубежа. Был интерес из Лиги 2 и из Китая, однако Ханни выбрал предложение бельгийского «Мехелена».

Летом 2014 года Ханни перешёл в бельгийский «Мехелен». 27 июля в матче против «Генка» дебютировал в Жюпиле лиге. В этом же поединке забил свой первый гол за «Мехелен». В 2016 году получил звания лучшего игрока арабского происхождения и лучшего игрока африканского происхождения в чемпионате Бельгии, а также игрока года по версии Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Летом того же года за 1,5 миллиона евро он перешёл в «Андерлехт». 26 июля в матче квалификации Лиги чемпионов против российского «Ростова» Ханни дебютировал за новую команду. В этом же поединке он забил свой первый гол за «Андерлехт». 20 апреля 2017 года в матче 1/4 Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» забил гол. Стал первым игроком в истории Лиги Европы, кто забил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». В своём дебютном сезоне стал чемпионом Бельгии, вскоре также стал капитаном команды. 28 января 2018 года в матче против льежского «Стандарда» Ханни сделал хет-трик. В составе «Андерлехта» выиграл чемпионат и Суперкубок Бельгии 2017 года.

31 января 2018 года Ханни подписал контракт на 3,5 года с московским «Спартаком». 15 февраля в поединке Лиги Европы против испанского «Атлетика Бильбао» дебютировал за новый клуб, заменив во втором тайме Дениса Глушакова. 11 марта в матче против «СКА-Хабаровск» дебютировал в РФПЛ. 17 марта в матче против «Рубина» Софьян забил свой первый мяч за «Спартак». 8 ноября в матче Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс» он отметился забитым мячом.

Массимо Каррера, будучи главным тренером «Спартака» в момент прихода Ханни в команду, не рассматривал алжирца в качестве основного полузащитника, часто Софьян выходил только на замену. В ноябре 2018 года Олег Кононов был назначен главным тренером «Спартака» вместо Карреры, новый тренер стал гораздо больше доверять алжирцу. Уже в первом матче Кононова в «Спартаке» 25 ноября Ханни отыграл все 90 минут против «Крыльев Советов» и забил первый мяч команды, в итоге «красно-белые» победили 3:1. В следующем матче чемпионата России против «Локомотива» Ханни сделал две голевые передачи на Дениса Глушакова и Луиса Адриано, и «Спартак» переиграл «Локомотив» 2:1. 6 декабря Ханни забил единственный мяч «Спартака» в матче Кубка России против «Урала» (1:1).

22 июля 2019 года было объявлено о переходе Ханни в катарский «Аль-Гарафа», вопреки ранее сделанным Ханни заявлениям о желании остаться в составе «Спартака». 22 августа в матче против «Аль-Шахания» он дебютировал в чемпионате Катара. В этом же поединке Софиан забил свой первый гол за «Аль-Гарафа». Летом 2022 года Ханни перешёл в «Аль-Ахли». 1 августа в матче против «Умм-Салаль» он дебютировал за новую команду. 17 августа в поединке против «Аль-Садд» Софиан забил свой первый гол за «Аль-Ахли».

Карьера в сборной 
Ханни выступал за молодёжные сборные Франции. В 2016 году он получил предложение выступать за свою историческую родину Алжир. 26 марта в отборочном матче Кубка африканских наций 2017 против сборной Эфиопии он дебютировал за сборную Алжира. 7 января в товарищеском матче против сборной Мавритании Софиан забил свой первый гол за национальную команду.

В 2017 году Ханни принял участие в Кубке африканских наций в Габоне. На турнире он сыграл в матче против сборной Туниса и Сенегала. В поединке против тунисцев Софиан забил гол.

Голы за сборную Алжира

Достижения 
Командные

 «Андерлехт»
 Чемпион Бельгии: 2016/17
 Обладатель Суперкубка Бельгии: 2017

 «Спартак»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2017/18

Индивидуальные

 Лучший африканский игрок чемпионат Бельгии — 2015/2016
 Игрок года по версии Королевской бельгийской футбольной ассоциации — 2015/2016

Примечания 

Футболисты Алжира
Футболисты Франции
Игроки сборной Алжира по футболу
Игроки ФК «Кайсери Эрджиесспор»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Османлыспор»
Игроки ФК «Мехелен»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Аль-Гарафа»
Игроки ФК «Аль-Ахли» Доха